Le syndicat Brionneau-Mayenne est un ancien syndicat intercommunal du département de Maine-et-Loire, créé en 1987 et dissous le  janvier 2016.

Mission 
Le Syndicat avait pour mission de maintenir en état le réseau hydraulique quadrillant le territoire.

Composition 
Huit communes faisaient partie de ce syndicat : Avrillé (siège), Beaucouzé, Cantenay-Épinard, La Meignanne, La Membrolle-sur-Longuenée, Montreuil-Juigné, Le Plessis-Macé, Saint-Lambert-la-Potherie

Historique 
Le syndicat est dissous le  janvier 2016, son périmètre et ses compétences étant inclus dans celui de la communauté urbaine Angers Loire Métropole.

Voir aussi 
 Angers Loire Métropole
 Intercommunalités de Maine-et-Loire

Notes et références 

Brionneau-Mayenne
Syndicat intercommunal
Organisme fondé en 1987
Association ou organisme lié à l'eau en France